Иловля I
 Иловля II